Ива́н Климе́нко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Иван Аверьянович (1906—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Клименко, Иван Евдокимович (1891—1937) — советский государственный деятель.
 Клименко, Иван Ефимович (1921—2006) — первый секретарь Смоленского обкома КПСС (1969—1987).
 
 Клименко, Иван Исаевич (1914—1998) — деятель советских спецслужб, полковник.
 Клименко, Иван Павлович (1924—2017) — полный кавалер ордена Славы.
 Клименко, Иван Семёнович (1862—после 1917) — член III Государственной думы от Черниговской губернии.